Альфред Грюттер (; ) — швейцарский стрелок, чемпион летних Олимпийских игр 1900 и пятикратный чемпион мира.

На Олимпийских играх в Париже Грюттер участвовал в соревнованиях по стрельбе из винтовки. В стрельбе стоя он занял 7-е место с 282 очками, с колена разделил 25-ю позицию с 265 баллами, и лёжа 23-е место с 285 очками. В стрельбе из трёх позиций, в которой все ранее набранные очки складывались, Грюттер 19-м. В командном соревновании его сборная стала первой, получив золотые награды.

Затем, Грюттер участвовал в чемпионатах мира по стрельбе и стал пятикратным чемпионом соревнований 1899, 1901, 1902 и 1903 и 1905, правда только в командной стрельбе.

Последнюю свою золотую медаль Грюттер получил на неофициальных Олимпийских играх 1906 в Афинах, и снова в состязании среди сборных.

Примечания

Ссылки 
 Альфред Грюттер на sports-reference.com  
 Альфред Грюттер на чемпионатах мира по стрельбе 

Персоналии по алфавиту
Чемпионы мира по стрельбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Стрелки Швейцарии
Стрелки на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Олимпийские чемпионы от Швейцарии